Сан Мартин Чалчикваутла има више значења:

 Општина Сан Мартин Чалчикваутла (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Мартин Чалчикваутла (Сан Мартин Чалчикваутла, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику